Feesche ist der Name von

 Heinrich Feesche, 1865 bis 1988 in Hannover geführte Sortimentsbuchhandlung mit Verlag
 Marie Feesche (1871–1950), deutsche Dichterin